Auersbach  heißen folgende geographischen Objekte:

 Auersbach, Gemeinde im Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Auersbach (Gemeinde Mürzzuschlag), Ortsteil und Katastralgemeinde von Mürzzuschlag, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Auersbach (Gemeinde Anger), Ortsteil von Anger, Bezirk Weiz, Steiermark

Gewässer:
 Auersbach (Aldersbach), Zufluss des Aldersbach bei Aidenbach, Landkreis Passau
 Auersbach (Feistritz), linker Zufluss der Feistritz bei Anger, Bezirk Weiz, Steiermark
 Auersbach (Fröschnitzbach), linker Zufluss des Fröschnitzbachs bei Edlach, Gemeinde Mürzzuschlag, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Auersbach (Ottersbach), linker Zufluss des Ottersbachs bei Gaberling, Gemeinde Sankt Peter am Ottersbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Auersbach (Raab), linker Zufluss der Raab bei der Ertlermühle, Gemeinde Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Auersbach (Rott), Bach bei Johanniskirchen/Beutelbach, Landkreis Rottal-Inn
 Auersbach (Totenalb), Zufluss der Totenalb im Kreis Birkenfeld

Siehe auch:
 Auerbach
 Oberauersbach, Unterauersbach